Kirił Petkow (bułg. Кирил Петков; ur. 18 kwietnia 1961) – bułgarski skoczek narciarski, reprezentant Bułgarii w latach 1982–1988. Uczestnik mistrzostw świata z 1987, na których zajął 28. miejsce na skoczni normalnej.

Największe sukcesy odnosił w konkursach Pucharu Europy (zawody niższej rangi od Pucharu Świata). 26 grudnia 1985 był siódmy w St. Moritz, a trzy dni później zajął najwyższe w karierze piąte miejsce w konkursie w St. Aegyd. W czołowej dziesiątce plasował się jeszcze pięciokrotnie (w tym szóste miejsce w hiszpańskiej La Molinie w marcu 1986).

Najwyższe miejsce w Pucharze Świata osiągnął 11 grudnia 1988 w Lake Placid. Po skoku na 62 m zajął 62. miejsce. Był to również jego ostatni start w zawodach międzynarodowych.

Przebieg kariery 
W marcu 1982 wystartował w zawodach międzynarodowych w Oberhofie (nie zaliczanych do żadnego cyklu zawodów FIS). W pierwszym konkursie rozegranym 5 marca na skoczni normalnej zajął 16. miejsce po skokach na 61 i 68,5 m (wśród 27 zawodników). Dzień później na większym obiekcie osiągnął 36. lokatę. Pod koniec marca wystąpił w zawodach międzynarodowych w Oberwiesenthal, gdzie zajmował 60. i 45. miejsce. 20 lutego 1983 pojawił się w konkursie Pucharu Europy w Travniku, jednak nie zdobył punktów (31. miejsce).

W 1983 wystąpił na uniwersjadzie rozgrywanej w Bułgarii. Po skokach na 72,5 m i 74 m zajął 27. miejsce, wyprzedzając siedmiu zawodników. 13 marca 1983 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. Zajął 47. miejsce na skoczni normalnej (66,5 i 62 m), wyprzedził pięciu zawodników (w tym Roberta Witkego i Jana Kowala). W sezonie tym wystąpił jeszcze w zawodach w Oberwiesenthal (24. i 29. miejsce).

W Turnieju Czterech Skoczni i Pucharze Świata zadebiutował 30 grudnia 1984 w Oberstdorfie. Po skoku na 94 m osiągnął 71. miejsce (skakało 95 zawodników) – był to jego najlepszy wynik w karierze w konkursach Turnieju Czterech Skoczni. W Garmisch-Partenkirchen był 78., w Innsbrucku ukończył konkurs cztery miejsca niżej, a w Bischofshofen nie startował. W klasyfikacji generalnej zajął 90. miejsce z notą 192,0 pkt.

We wrześniu 1985 wystąpił w licznie obsadzonych zawodach letnich we Frenštácie (Grand Prix Frenštát). Zajął 40. miejsce, będąc najlepszym z Bułgarów (startowało 88 skoczków). Miesiąc później zajął 22. miejsce w zawodach międzynarodowych rozgrywanych w tym samym mieście (Pohár Národní Fronty).

W sezonie 1985/1986 wziął udział w największej liczbie konkursów w karierze. Skakał jednak wyłącznie w Pucharze Europy. 26 grudnia 1985 uzyskał siódmą pozycję w zawodach w St. Moritz, trzy dni później był piąty w St. Aegyd. 10 stycznia 1986 był ósmy w Tarvisio. Tej zimy jeszcze czterokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce – był ósmy w Les Rousses, siódmy w Sarajewie, dziewiąty w Travniku i szósty w La Molinie. Poza tymi konkursami nie plasował się w czołowej piętnastce. Zdobył w tym sezonie 62 punkty i zajął w klasyfikacji generalnej szóste miejsce – najwyższe w karierze.

W sezonie 1986/1987 również skakał wyłącznie w Pucharze Europy, jednak nie zdobywał punktów (23. miejsce w Planicy było jego najlepszym wynikiem). W lutym 1987 roku po raz pierwszy i ostatni wystąpił na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Zawody rozpoczął od 56. pozycji na skoczni dużej (89 i 101,5 m). W konkursie drużynowym reprezentacja Bułgarii zajęła ostatnią, 17. pozycję. Największy sukces odniósł jednak w ostatnim konkursie na skoczni normalnej, w którym po skokach na 83,5 i 85 m zajął 28. lokatę. Był w tym konkursie najlepszym bułgarskim skoczkiem (wyprzedził bezpośrednio Władimira Brejczewa).

We wrześniu 1987 zajął 31. miejsce w zawodach w Kandersteg i 34. miejsce we Frenštácie. Wystąpił również w Turnieju Czterech Skoczni 1987/88, jednak zajmował miejsca poza pierwszą setką (w łącznej klasyfikacji był 98. zawodnikiem). W styczniu 1988 wystąpił w czterech konkursach Pucharu Europy, punkty zdobył tylko w słabo obsadzonym konkursie w Borowcu (14. miejsce). W generalnej klasyfikacji PE zajął 130. miejsce.

W sierpniu 1988 w zawodach letnich w Hinterzarten zajął 96. miejsce. Tydzień później był 76. w Kandersteg. W grudniu 1988 poleciał na północnoamerykańskie konkursy Pucharu Świata. Dwukrotnie był 67. w Thunder Bay. 10 i 11 grudnia 1988 w Lake Placid wystąpił w ostatnich w swojej karierze konkursach Pucharu Świata. W pierwszym był 63., w drugim po skoku na 62 m uplasował się jedno miejsce wyżej. Po tych zawodach nie brał udziału w większych imprezach międzynarodowych.

Statystyki 
Opracowano na podstawie:

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Puchar Europy

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy 
W zawodach Pucharu Europy, podobnie jak w ówczesnych zawodach Pucharu Świata, obowiązywała inna punktacja.

Turniej Trzech Państw

Turniej Czeski

Turniej Schwarzwaldzki

Inne zawody zimowe

Zawody letnie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bułgarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1961